Имя нескольких римских императоров:
 Гордиан I
 Гордиан II, сын предыдущего
 Гордиан III, сын или племянник предыдущего

Фамилия 
 Гордиан, Марк Филиппович (1900—1961) — советский шахматный композитор. Отец Ю. М. Гордиана.
 Гордиан, Юрий Маркович (род. 1937) — советский и украинский шахматный композитор.